Синус може бити:
 Синус (тригонометрија), тригонометријска функција
 синусоида
 Синус версус, тригонометријска функција
 Синус хиперболични, тригонометријска функција
 Параназални синуси, шупљине испуњене ваздухом смештене унутар костију лица и лобање
 Каротидни синус
 Венски синус